Presson – frazione del comune di Dimaro Folgarida, in Trentino-Alto Adige
 Jacqueline Presson –  sceneggiatrice e drammaturga statunitense
 Jason Presson – attore statunitense